kjk – codice ISO 639-3 della lingua konjo delle colline